Milatovac est un toponyme qui peut désigner :
Milatovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Batočina, district de Šumadija ;
Milatovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Žagubica, district de Braničevo.